le ready-made est un faux-anglicisme employé dans le domaine artistique ; 
 Readymades belong to everyone, concept artistique imaginé par Philippe Thomas ;  
 Readymade est un groupe de rock allemand ;
 Readymade ou Readymade FC est un pseudonyme utilisé par le musicien français Jean-Philippe Verdin ;
 Readymade est une chanson des Red Hot Chili Peppers, issue du double-album Stadium Arcadium, sorti en 2006.